Соревнования по баскетболу среди женщин на летних Олимпийских играх 2004 прошли с 14 по 28 августа. Приняли участие 12 команд по 12 человек. Победителем стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Австралии.

Участники

Медалисты

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Классификация

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Список снайперов

Итоговая таблица

Ссылки 
 Архив на сайте ФИБА

2004 год в баскетболе